Turnieje piłki ręcznej na XXI Igrzyskach Ameryki Środkowej i Karaibów odbyły się w dniach 18–30 lipca 2010 roku w portorykańskim mieście Mayagüez. Turniej służył jako kwalifikacja do turnieju piłki ręcznej na Igrzyskach Panamerykańskich 2011.

Był to czwarty turniej w historii tej imprezy. Do zawodów mogły przystąpić jedynie reprezentacje zrzeszone przez ODECABE liczące maksymalnie szesnastu zawodników. Spotkania odbywały się w hali El Mani Pavilion mieszczącej 1500 widzów.

Zgodnie z systemem kwalifikacji do turnieju piłki ręcznej na Igrzyskach Panamerykańskich 2011, awans do niego uzyskiwali finaliści zawodów, dwie kolejne (prócz Meksyku) drużyny otrzymywały natomiast szansę gry w dodatkowym turnieju kwalifikacyjnym.

W zawodach triumfowały reprezentacje Dominikany, w finałach pokonując Wenezuelczyków i Portorykanki, a obydwa brązowe medale zdobyli sportowcy z Meksyku.

System rozgrywek 

W męskich zawodach wystartować miało osiem zespołów podzielonych na dwie grupy po cztery zespoły. Rozgrywki prowadzone były w pierwszej fazie systemem kołowym, po którym następowała faza play-off: dwie najlepsze drużyny z każdej grupy walczyły o miejsca 1–4, natomiast pozostałe o pozycje 5–8. W związku z wycofaniem się Kubańczyków grupa B została zredukowana do trzech zespołów, a system rozgrywek został dostosowany do siedmiu drużyn.

Sześć zespołów kobiecych rywalizowało natomiast w ramach jednej grupy, a najlepsza czwórka awansowała do półfinałów.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Turniej mężczyzn

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5–7

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Turniej kobiet

Faza grupowa

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Piłka ręczna na igrzyskach Ameryki Środkowej i Karaibów
Igrzyska Ameryki Środkowej i Karaibów 2010
2010 w piłce ręcznej